Cambes (Gironde)
 Cambes (Lot)
 Cambes (Lot-et-Garonne)

Desambiguações de topônimos